IFD steht für:
 Integrationsfachdienst, beschäftigt sich mit der Integration von Behinderten in den Arbeitsmarkt
 Initiative Finanzstandort Deutschland, deutsche Lobbyorganisation
 Institut für Finanz- und Dienstleistungsmanagement, Institut an der Hochschule Bremen
 International Federation of Denturists, siehe Dentist#Denturisten und Zahnprothetiker
 Impôt fédéral direct, deutsch Direkte Bundessteuer, Schweizer Steuer
 Intrinsic-Faktor-Mangel (Intrinsic factor deficiendy)

IfD steht für:
 Institut für Demoskopie Allensbach

Abkürzung